The Best Of DMX — третий сборник лучших хитов DMX, выпущенный в 2010 году на лейблах Ruff Ryders Entertainment, Def Jam Recordings. В связи с уходом DMX из Def Jam Recordings, на альбоме присутствуют только те хиты, которые записаны на этом лейбле. Большинство песен являются синглами с первых пяти альбомов DMX, которые были выпущены на Ruff Ryders Entertainment и на Def Jam Recordings, а также в сборник вошли синглы из саундтреков, записанных с участием DMX.

Список композиций

Чарты

Ссылки 
 https://www.amazon.com/Best-Dmx/dp/B003102JEG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=music&qid=1270628686&sr=8-1

Примечания 

Альбомы DMX
Сборники на английском языке
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы Ruff Ryders Entertainment